Liebetanz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Liebetanz (1894–1966), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine
 Reinhold Liebetanz (1893–1973), deutscher Verwaltungsbeamter und (1946) kurzfristiger Oberkreisdirektor des Landkreises Wittgenstein